

Botanique
Le sapin est un arbre conifère.

Patronyme

 Mathieu Sapin est un auteur-dessinateur français de bande dessinée.
 Michel Sapin est un homme politique français.

 Michel Sappin, préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Autres

 Le FC Sapins est un club de football gabonais, basé à Libreville.
 Le style sapin est un style décoratif lié à l'art nouveau.
 Le sapin de Noël est une tradition d'origine germanique qui s'est généralisée à partir du .
 Le Sapin (Grantræet) est un conte d'Andersen, paru en 1844.
 Mon beau sapin est un chant de Noël.

Voir aussi